

Sigle, code et acronyme 

ZIG est un sigle, un code ou un acronyme pour : 
  ;
 Zone d'Influence Géotechnique.

Titres 

 Zig et Puce est une série de bande dessinée créée en 1925 par Alain Saint-Ogan ;
 Zig-Zig est un film français réalisé par László Szabó sorti en 1975 ;
 Zigs est un film américain réalisé par Mars Callahan, sorti en 2001 ;
 Zig et Sharko est une série télévisée d'animation française diffusée à partir de 2010.

Pseudonyme 

 Louis Gaudin dit Zig (1882-1936), affichiste et costumier français.

Patronyme 

 Thierry Zig est un joueur français de basket né le  à Bondy.

Divers 
 Zig est un langage de programmation impératif polyvalent, typé statiquement, conçu par Andrew Kelley.
 ZIG est une terme Argot  pour désigner un type, un individu, un quidam.

Voir aussi

Lien externe 
 
Patronyme guadeloupéen